La 2. Fußball-Bundesliga 2013-2014 è la 40ª edizione del secondo livello del campionato di calcio tedesco. La stagione inizia il 19 luglio 2013 e terminerà l'11 maggio 2014.

Il campionato è composto da 18 squadre: quelle piazzate tra il quarto e il quindicesimo posto nella stagione 2011-12, le 2 peggiori della Bundesliga 2011-2012, le 2 migliori provenienti dalla 3. Liga, la perdente dello spareggio tra la 16^ della Bundesliga e la terza della 2. Bundesliga e la vincente tra la sedicesima della Zweite e la terza della Dritte.

Squadre partecipanti 
 Dalla Bundesliga sono retrocesse il Greuther Fürth e il Fortuna Düsseldorf. L'Hoffenheim ha vinto lo spareggio contro il Kaiserslautern ed è rimasto in Bundesliga, a discapito di questi ultimi. Sono state promosse l'Hertha Berlino e l'Eintracht Braunschweig.
 Sono retrocesse in 3. Liga Jahn Regensburg e Sandhausen, ma questi ultimi sono stati ripescati a causa della mancata concessione della licenza al Duisburg. Nello spareggio, la Dinamo Dresda ha battuto l'Osnabrück e si è garantita la permanenza nella 2. Bundesliga. Sono state promosse dalla 3.Liga Karlsruhe e Arminia Bielefeld

Classifica

Play-off

Play-out

Verdetti
   e  promosse in Bundesliga 2014-2015.
  ,  e  retrocesse in 3. Liga 2014-2015

Classifiche

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2013-2014
 3. Liga 2013-2014
 DFB-Pokal 2013-2014

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2012